Пу́ховка () — село, входит в Зазимскую сельскую общину Броварского района Киевской области Украины. До 2020 года — административный центр Пуховского сельского совета.

География 
Село расположено на левом берегу Десны, к северо-западу от города Бровары, и в 20-ти км на север от Киева. Занимает площадь 7,13 км².

История 
Известно с 980 года, основано как рыбацкий поселок. Прежнее название — Деснянский Городок, с приблизительно 1500 года — Комаровка. С 1631 года носит другое название — Пуховка.

В ХІХ веке село Пуховка было в составе Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии. В селе была Покровская церковь.

В селе родился, жил, умер и был похоронен Герой Советского Союза Степан Мыкал.

Население 
Численность населения по переписи 2001 года составляло 1996 человек.

Примечания

Ссылки 
 Пуховка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области
 Историческая информация о селе Пуховка

Населённые пункты Броварского района